Наталья Куракина:
 Куракина, Наталья Александровна (в браке Репнина; 1737—1798) — статс-дама, племянница графов Никиты и Петра Паниных, с 1754 года жена генерал-фельдмаршала князя Н. В. Репнина.
 Куракина, Наталья Ивановна (урождённая Головина; 1766—1831) — супруга генерал-прокурора Алексея Борисовича Куракина, композитор и музыкант.